Milan (keresztnév)
 Milan (vezetéknév)
 Milan, olasz labdarúgócsapat

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Milan (Georgia)
 Milan (Illinois)
 Milan (Indiana)
 Milan (Kansas)
 Milan (Michigan)
 Milan (Minnesota)
 Milan (Missouri)
 Milan (New Hampshire)
 Milan (New York)
 Milan (Ohio)
 Milan (Tennessee)
 Milan (Új-Mexikó)
 Milan (Washington)
 Milan (Wisconsin)

 Irán
 Milan (Huzisztán)
 Milan (Nyugat-Azerbajdzsán)

 Kanada
 Milan (Kanada)

 Kolumbia
 Milan (Kolumbia)